Marktstraße 18 ist die Adresse folgender Bauwerke:
 Marktstraße 18/20 (Freudenberg, Siegerland), siehe Liste der Baudenkmäler in Freudenberg (Siegerland)
 Marktstraße 18 (Gieboldehausen), siehe Liste der Baudenkmale in Gieboldehausen
 Marktstraße 18 (Gladenbach), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Gladenbach
 Marktstraße 18 (Grebenstein), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Grebenstein
 Marktstraße 18 (Harzgerode), siehe Burgstraße 28–31, 38, 38a, 39, 40, Georg-Freitag-Straße 3, Marktstraße 5–18, 68
 Hotel Weißes Roß (Ichenhausen)
 Rathaus Wanfried
 Marktstraße 18 (Warburg)